Karl Bäßler ist der Name folgender Personen:

* Karl Bäßler (Architekt) (1888–1973), deutscher Architekt
 Karl Bäßler (Politiker) (1915–1997), deutscher Politiker (SPD)